Вы́хино:
 Выхино — бывшая деревня, включённая в состав Москвы в 1960 году.
 Выхино — станция Московского метрополитена.
 Выхино — железнодорожная платформа в Москве.
 Выхино — электродепо, обслуживающее Таганско-Краснопресненскую линию Московского метрополитена.
 Выхино — бывший муниципальный округ Москвы, существовавший с 1991 по 1995 год.

См. также 
 Выхино-Жулебино — район в Москве